Die COVID-19-Pandemie in Guinea tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Ein erster Fall von COVID-19 wurde in Guinea am 13. März 2020 gemeldet, als eine Angestellte einer Delegation der Europäischen Union positiv auf Covid-19 getestet wurde und sich in Selbst-Quarantäne begab. Das Entwicklungsland Guinea grenzt an Guinea-Bissau, Senegal, Mali, die Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone und den Atlantik. Der westafrikanische Staat hat etwa 12,5 Millionen Einwohner, davon lebt etwa die Hälfte in Armut.

Am 5. Mai 2020 waren landesweit 1710 COVID-19-Infektionen, 60 Neuinfektionen, 9 Tote (darunter 2 neue Fälle) bei der WHO gemeldet., am 23. Juni 2020 waren es 4988 COVID-19-Infektionen, 27 Todesfälle und 3669 Genesene.

Innenpolitik 

Trotz ersten Fällen einer beginnenden Corona-Epidemie fanden am 22. März 2020 in Guinea Wahlen über eine neue Verfassung und ein neues Parlament statt. Die derzeit gültige Verfassung billigen einem Präsidenten lediglich zwei Amtszeiten zu. Kritiker werfen Präsident Alpha Condé vor, dass er nach den Wahlen eine dritte Amtszeit anzustreben würde. Die Opposition protestierte vor den Wahlen monatelang dagegen, dabei kamen seit Oktober 2019 mehr als 30 Menschen bei Protesten ums Leben. Daher wird angenommen, dass es nach den Wahlen in Guinea zu Demonstrationen, Protestmärschen oder Generalstreiks wie auch vermehrt zu Straßensperren kommen könnte, die ggf. teilweise rechtswidrig sind.

Maßnahmen 
Seit dem 27. März 2020 erklärte Guinea einen Ausnahmezustand mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Verboten sind Fahrten von der Hauptstadt Conakry ins Landesinnere, Ausnahmen regelt das Gesundheitsministerium. Es gilt eine landesweite Ausgangssperre von 21:00 bis 5:00 Uhr. Die Grenzen und Flughäfen sind geschlossen, außer für Warentransporte.

Das Tragen von Nase-Gesichtsmasken wurde auf Anordnung von Alpha Condé ab dem 18. April 2020 zur Pflicht erklärt und er forderte alle Unternehmer und Ministerien auf ihr Personal mit Masken auszurüsten. Personen, die ohne Masken angetroffen werden, müssen mit einer Geldstrafe im Wert von drei US-Dollar rechnen, die Kosten einer Maske würde weniger als 25 Cent betragen.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Guinea wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Weblinks 
 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

 
Guin